|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2015 vond plaats van 13 tot en met 19 april in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Caroline Garcia had gekozen voor deelname aan de halve finale van de Fed Cup. De als eerste geplaatste Elina Svitolina werd in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnares. De ongeplaatste Teliana Pereira uit Brazilië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Kazachse Jaroslava Sjvedova in twee sets. Pereira wist voor het eerst in haar carrière een WTA-titel op haar naam te schrijven. De Nederlandse Cindy Burger had zich via de kwalificaties een plaats veroverd in het hoofdtoernooi, maar verloor daar haar openingspartij tegen het tweede reekshoofd, Mónica Puig.

Dubbelspel – Titelhoudsters Lara Arruabarrena en Caroline Garcia hadden ieder gekozen voor deelname aan de Fed Cup: Arruabarrena in het Spaanse team (Wereldgroep II) en Garcia in het Franse team (Wereldgroep I). Het eerste reekshoofd, het Australische zusterpaar Anastasia en Arina Rodionova, kwam niet voorbij de tweede ronde. Het ongeplaatste Braziliaanse duo Paula Cristina Gonçalves / Beatriz Haddad Maia won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Irina Falconi en Shelby Rogers in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel. De Belgische Elise Mertens en haar Sloveense partner Nastja Kolar strandden in de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2015
Bogota